Совхоз «Красное Сельцо» — поселок, административный центр Красносельцовского сельского поселения Рузаевского района Республики Мордовия.

География 
Находится на расстоянии примерно 3 километра по прямой на юго-запад от районного центра города Рузаевка.

Население 
Постоянное население составляло 1552 человека (русские 68 %) в 2002 году, 1478 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Рузаевского района